Ivan Řezáč může být:

 Ivan Řezáč (skladatel) (1924–1977) – český hudební skladatel
 Ivan Řezáč (herec) – český herec